Platysyllis semperiana är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1878. Platysyllis semperiana ingår i släktet Platysyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
semperiana